Ai no corrida ist:

 der Originaltitel des japanischen Films Im Reich der Sinne
 ein Musiktitel von Chaz Jankel